Type 344 — многофункциональная РЛС управления огнем, разработанная в Сианьском НИИ навигационной техники (西安导航技术研究所)/XRINT/ Научно-исследовательским институтом № 20.

Может отслеживать одновременно две группы целей и измерять разность координат снаряда и цели, постоянно уточняя параметры наведения во время стрельбы. Система также включает в себя телевизионное устройство сопровождения и лазерный дальномер. Он используется для управления 76-, 100- и 130-мм орудиями, состоящими на вооружении ВМС КНР.

Спецификации 
 Использует фазовые методы сканирования;
 Использует сжатие импульса, СДЦ (селекцию движущихся целей) и CFAR (адаптивный алгоритм подстройки под помехи)
 Усилитель на лампе бегущей волны;
 Самостоятельный поиск в диапазоне в 10« х 10»
 Сопровождение надводных и воздушных целей
 Телевизионное устройство сопровождения/лазерный дальномер

См. также 
 Эскадренные миноносцы типа 051С
 Эскадренные миноносцы типа 052
 Эскадренные миноносцы типа 052B
 Эскадренные миноносцы типа 052C
 Фрегаты проекта 054

Ссылки 
 China Electronics Technology Group Corporation (CETC)
Корабельные радиолокационные станции Китая
Корабельные радиолокационные станции управления стрельбой